Bundestagswahlkreis Mettmann steht für folgende Bundestagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Bundestagswahlkreis Mettmann I
 Bundestagswahlkreis Mettmann II